Psie Pole (Wrocław) - stadsdeel van Wrocław, Polen
 Wrocław Psie Pole - treinstation in bovenstaand stadsdeel
 Psie Pole (Groot Polen) - dorp in Woiwodschap Groot-Polen